El municipio de Morris (en inglés: Morris Township) es un municipio ubicado en el condado de Greene en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 1.040 habitantes y una densidad poblacional de 11 personas por km².

Geografía 
El municipio de Morris se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $37,250 y los ingresos medios por familia eran de $43,750. Los hombres tenían unos ingresos medios de $30,288 frente a los $20,809 para las mujeres. La renta per cápita de la localidad era de $15,430. Alrededor del 14,3% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Greene (Pensilvania)